Bankia – hiszpański bank
 Bankia – rodzaj małży z rodziny świdrakowatych (Teredinidae)

Zobacz też 
 Bankja – miasto w Bułgarii